Konge i Danmark: Erik Klipping 1259-1286

Se også 1265 (tal)

Begivenheder 
4. august - Slaget om Evesham

Født 
 Dante Alighieri, italiensk digter (Den guddommelige komedie).

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
65
Artikler om enkelte år